Fu il quinto governatore della Florida.

Biografia
Milton era il figlio di Homer Virgil Milton (1781-1822), un ufficiale che combatté nella guerra del 1812, e nipote dell'eroe della Rivoluzione americana ed ex Segretario di Stato della Georgia, John Milton (1756-1804). Nato nei pressi di Louisville, in Georgia, sposò Susan Cobb intorno al 1830 con la quale ebbe quattro bambini. John e Susan Milton vissero in Georgia e successivamente in Alabama. Susan Cobb Milton morì nel 1842. Più tardi John si risposò con Caroline Howze dell'Alabama nel 1844 e ebbe 10 figli. John e Caroline vissero in Alabama, a New Orleans, e alla fine si stabilirono nel nord della Florida, a Marianna. Uno dei suoi figli era l'avvocato del Vecchio West Jeff Milton. Uno dei nipoti di John, William Hall Milton (1864-1942), fu un senatore degli Stati Uniti dalla Florida (1908-1909).

Durante la sua carriera, John divenne avvocato. Pratico questa professione in un certo numero di comunità in Georgia e Alabama, prima di stabilirsi a New Orleans. Arrivò in Florida nel 1846 e rapidamente entrò a far parte della scena politica di questo stato. Nel 1848, servì come elettore presidenziale per lo stato, poi nel 1850 fu eletto alla Camera dei rappresentanti della Florida.

Divenne forte sostenitore dei diritti degli stati e fu uno dei primi sostenitori della secessione della Florida dall'Unione. Fu delegato alla Convention nazionale democratica del 1860 dalla Florida e nello stesso anno si candidò alla carica di governatore. Fu organizzata un'altra convention per affrontare la questione della secessione e il 10 gennaio 1861 la proposta passò. Giurò come governatore il 7 ottobre 1861. Durante la guerra civile, Milton sottolineò l'importanza della Florida come fornitore di beni, piuttosto che di uomini, dato che lo Stato era sempre stato un grande produttore di cibo per l'esercito confederato. Mentre la guerra volgeva al termine e la sconfitta della Confederazione si avvicinava, si sentì consumato dallo stress. Lasciò Tallahassee per raggiungere la sua piantagione, "Sylvania", a Marianna, in Florida.

Nel suo ultimo messaggio alla legislatura statale, riferì che gli Yankees "hanno sviluppato un carattere così odioso che sarebbe preferibile la morte piuttosto che fare una riunione con loro". Il 1º aprile 1865 fu trovato morto a causa di un colpo di pistola, morte che fu ritenuta un suicidio data la prospettiva della vittoria dell'Unione e del governo repubblicano. Il presidente del senato della Florida, Abraham K. Allison, prestò poi giuramento come governatore della Florida. Milton fu sepolto nel Saint Luke's Episcopal Cemetery a Marianna.

Note

Collegamenti esterni
 
 Governor’s Letterbooks: John Milton (1861-1863)
 Official Governor's portrait and biography from the State of Florida

Governatori della Florida
Suicidi per arma da fuoco